Porta Tiburtina, een stadspoort in Rome.
 Station Roma Tiburtina, een spoorwegstation in Rome.
 Tiburtina (metrostation), een metrostation in Rome.
 Via Tiburtina, een heerweg uit de Romeinse tijd.